Олег Игоревич Черняк (10 августа 1981 — 2 мая 2009) — украинский шашист. Обладатель Кубка Украины по международным шашкам. Чемпион Украины 2004 года в составе клуба «Кадима»Мастер спорта Украины с 1996 года, мастер ФМЖД по шашкам-64 с 1996 года, мастер ФМЖД по шашкам-100 с 1999 года.

В 1996 году выиграл первенство мира среди юношей по шашкам-64 и по шашкам-100. В 1997 и 1998 гг. — чемпион мира по шашкам-100 среди юниоров до 19 лет.

Трагически погиб в автокатастрофе.

Тренировал его Дмитрий Сергеевич Мариненко

Примечания

Ссылки 
 http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Oleg_T%C5%A1ernjak_20050531_by_Ahsoous.jpg фото

Шашисты Украины
Мастера ФМЖД